kora peut désigner :
 kora, un instrument de musique africain ;
 kora, un pèlerinage dans la tradition bouddhiste ;

Toponymes 
 Kora, localité du département du Kongoussi au Burkina Faso. 
 Kora, un village du sud du Mali.

Voir aussi 
 Kora Awards, une cérémonie de remise de prix, consacrée à la musique africaine
 Parashat Kora'h, une des sections hebdomadaires du cycle annu de lecture de la Torah
 Parc national de Kora, un parc national du Kenya

Homonymie de toponyme